Крамар — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители 
 Крамар, Антон Игоревич (род. 1988) — украинский футболист.
 Крамар, Владимир Михайлович (1904—1999) — советский начальник штаба Киевского военного округа, генерал-полковник.
 Крамар, Михаил Поликарпович (1935—2008) — советский, затем украинский актёр. См. также